Concilie van Constantinopel is de naam voor een aantal concilies die gehouden zijn in Constantinopel. De volgende zijn de belangrijkste.
 Eerste Concilie van Constantinopel (381) - Het tweede oecumenische Concilie
 Tweede Concilie van Constantinopel (553) - Het vijfde oecumenische Concilie
 Derde Concilie van Constantinopel (680) - Het zesde oecumenische Concilie
 Concilie van Constantinopel van 869-870 - Het vierde Concilie van Constantinopel, achtste oecumenische Concilie, alleen erkend door de Rooms-Katholieke Kerk.
 Concilie van Constantinopel van 869-870.